Illubabor kan syfta på följande platser:

Etiopien 

 En tidigare provins, se Illubabor (provins), 
 En zon i regionen Oromia, se Illubabor (zon),